37-мм авіадесантна гармата зр. 1944 р. (ЧК-М1)  - радянська легка протитанкова гармата з можливістю авіадесантування , призначена для озброєння повітряно-десантних, механізованих та мотоциклетних частин. Ця артилерійська система була розроблена в 1941-1944 роках, і в її конструкції було застосовано низку оригінальних технічних рішень, спрямованих на зниження її маси. У 1944-1945 роках гармата вироблялася невеликою серією і полягала на озброєнні Червоної , а пізніше і Радянської армії .

Історія створення

Роботи над легкими протитанковими гарматами у 1936-1942 роках 
З середини 1930-х років в СРСР були розгорнуті активні роботи зі створення легких протитанкових гармат, більш мобільних і дешевих порівняно з 45-мм протитанковими гарматами і призначених для використання в тактичній ланці рота - батальйон. Калібр гармат, що розробляються, варіювався від 20 до 37 мм.

У 1936 році на Килимському заводі були виготовлені два дослідні зразки гармати ІНЗ-10 , розробленої С. В. Володимировим та М. Н. Бінгом.Гармата була спроектована під снаряд 20-мм зенітної гармати зр. 1930 (радянський варіант німецької гармати FlaK 30 ) і забезпечено потужним дульним гальмом з метою зниження енергії відкату. Один із експериментальних  екземплярів зброї стріляв із сошок, інший з коліс; маса гармат становила відповідно 42 та 83 кг. У серпні 1938 року ІНЗ-10 пройшла полігонні випробування, в ході яких були виявлені низька бронепробивність і погана купність стрільби гармати, у зв'язку з чим усі роботи по ній було припинено.

У 1937 році було проведено полігонні випробування іншої 20-мм гармати, системи С. О. Коровіна .гармата була спроектована під снаряд авіаційної гармати ШВАК , мала напівавтоматику, що працює за принципом відведення газів з каналу стовбура , і дульне гальмо. Гармата була самозарядною  — для чергового пострілу потрібно було лише натиснути на спусковий гачок ; живлення снарядами вироблялося з магазину ємністю 5 снарядів. Стріляла гармата з триноги, маса гармати в бойовому становищі - 47 кг. На озброєння гармата не вживалася у зв'язку з низькою бронепробивністю та наявністю негативних ефектів при дії дульного гальма (демаскування позиції гармати, отруєння навідника пороховими газами).

У 1938 році була випробувана виготовлена ​​на заводі ім. Калініна 25-мм гармата МЦ (43-К) , конструкції Михно та Цирульникова . Гармата була самозарядною, з автоматикою за принципом " довгого ходу стовбура " і дульним гальмом. Стрілянина велася як із триноги, так і з коліс, маса гармати в бойовому становищі — 108 кг. Випробування виявили недостатню бронепробивність зброї, відмови автоматики та негативний вплив роботи дульного гальма на навідника, у зв'язку з чим роботи над гарматою було припинено.

У 1939 році Головним артилерійським управлінням (ГАУ) було розглянуто дослідний зразок 37-мм протитанкової гармати системи Шпитального . Оригінальною особливістю даної гармати було використання схеми «викоту ствола», що передбачала виробництво пострілу в момент накату ствола, що знижувало силу віддачі. Проте ГАУ визнало гармату з такою схемою автоматики небезпечним у користуванні і ухвалило закрити роботи над гарматою.

В 1942 були виготовлені, а в 1943 випробувані експериментальні екземпляри 25-мм протитанкової гармати ЛПП-25 розробки А. М. Сидоренко, М. Ф. Самусенко та І. І. Жукова  . Конструктивно ЛПП-25 являло собою гармату цілком традиційної конструкції на лафеті з розсувними станинами, підресореним колісним ходом та щитовим прикриттям. Затвор вертикальний клиновий напівавтоматичний, гармата оснащена дульним гальмом. Маса гармати у бойовому становищі становила 154 кг. Стрілянина велася підкаліберними снарядами , що пробивають на дистанції 100 м броню завтовшки 100 мм. Зброя успішно пройшла випробування, було видано замовлення на виготовлення 30 гармат, проте на озброєння ЛПП-25 так і не надійшла

Створення 37-мм авіадесантної гармати 

Роботи зі створення 37-мм авіадесантної гармати було розпочато на заводі № 8 у підмосковному Калінінграді пізніше весни 1941 року колективом конструкторів у складі Є. У. Чарнко , І. А. Комарицького і У. І. Шелкова за особистим завданням Й. В. Сталіна . 20 липня 1941 року два досвідчені варіанти зброї, що мали індекси ЧКШ-1 і ЧКШ-2 , були подані на полігонні випробування. Між собою гармати відрізнялися балістикою (ЧКШ-1 використовувала постріли 37-мм протитанкової гармати , а ЧКШ-2 — зенітної , різниця між ними полягала в основному в наявності проточки над закраїною у останніх  ), а також масою в бойовому становищі - 117 і 138 кг відповідно. Випробування гармат на Софринському полігоні завершилися невдало - було виявлено низьку скорострільність (8-10 вистр./хв), недостатню бронепробивність, погану купчастість , високу складність конструкції гармат, що не дозволило рекомендувати гармату для серійного виробництва. Конструктори не погодилися з цим рішенням і оскаржили його, проте проведені у вересні 1941 новою комісією під керівництвом В. Г. Грабіна повторні випробування дещо переробленого варіанта ЧКШ-2 привели до тих самих висновків. Було ухвалено рішення про доопрацювання гармати.

Для доведення гармати в 1942 було створено спеціальне конструкторське бюро ОКБЛ-46 під керівництвом Чарнко. Новий варіант гармати під індексом ЧК було подано для випробувань на Гороховецькому полігоні серпні 1942 року. Порівняно з первісним варіантом нова зброя мала більш довгий стовбур і, відповідно, більш високу початкову швидкість, іншу компонування противідкатних пристроїв, іншу конструкцію кожуха і колісного ходу, а також було оснащено щитовим прикриттям. Випробування виявили значну кількість поломок через низьку якість виготовлення зброї, у зв'язку з чим знову було рекомендовано усунути виявлені недоробки і направити гармату на повторні випробування. Доробка зброї затяглася; було вирішено створити не один, а кілька дослідних зразків. Під старим індексом ЧК завод №79 у Коломні виготовив кілька гармат масою 218 кг, зовні нагадували варіант, що випробовувався в 1942 році. Одночасно в ОКБЛ-46 було створено знаряддя під індексом ЧК-М1 , що відрізнялося від ЧК наявністю кожуха круглого перерізу, потужнішим дульним гальмом і відсутністю гальма відкату маса гармати знизилася до 209 кг. Крім того, завод № 79 створив свій варіант гармати під індексом ЗІВ-2 з циліндричним кожухом та пружинним накатником над ним, важила ця гармата 233 кг. Всі перелічені варіанти зброї навесні 1944 були спрямовані на полігонні випробування.

Випробування гармат проводилися з 28 березня до 18 квітня. Як перший етап випробувань перевірялася можливість транспортування гармат на планерах і літаках; зокрема, гармати успішно скидали з літаків Іл-4 і Лі-2 . Далі знаряддя випробовували пробігом та стріляниною; при цьому, гармата ЗІВ-2 вийшла з ладу внаслідок передчасного спрацьовування осколкового снаряда в каналі ствола. У результаті, комісія віддала перевагу гарматі ЧК-М1 як простішій і технологічнішій, зручнішій в експлуатації та найлегшій. 14 червня 1944 року зброю було використано під офіційним найменуванням 37-мм авіадесантна гармата зр. 1944 р. практично одночасно було прийнято рішення про розгортання виробництва 37-мм підкаліберних снарядів.

Серійне виробництво та служба 
Серійне виробництво ЧК-М1 велося з липня 1944 по червень 1945 спочатку на заводі № 74 в Іжевську , потім на заводі № 79 в Коломні. Всього було виготовлено 472 гармати.

37-мм авіадесантні гармати зр. 1944 р. призначалися для озброєння парашутно-десантних батальйонів, мотоциклетних полків, механізованих військ (у змонтованому автомобілями вигляді)  . З грудня 1944 протитанкові батареї батальйонів гвардійських стрілецьких дивізій по штату повинні були мати дві 45-мм протитанкові гармати і дві 37-мм авіадесантні гармати  . Інформація про бойове застосування гармати виявити не вдалося.

Опис конструкції 
37-мм авіадесантна гармата обр.1944 являє собою легку протитанкову артилерійську систему зі зменшеним відкатом.

Внутрішнє влаштування стовбура та балістика зброї взяті від 37-мм автоматичної зенітної гармати зразка 1939 (61-К). Стовбур зброї складається з труби, казенника та дульного гальма . Труба служить для спрямування польоту снаряда і надання йому обертального руху, канал труби поділяється на нарізну частину і патронник , що з'єднуються конічним схилом, в який при зарядженні впирається провідний пояс снаряда. Нарізна частина має 16 нарізів постійної крутості з кутом нахилу 6 °, довжина ходу нарізів 30 калібрів, глибина нарізів 0,45 мм, ширина нарізу - 4,76 мм, ширина поля - 2,5 мм. Довжина патронника - 251 мм.має об'єм 0,267 дм³. Потужне однокамерне дульне гальмо служить для зниження енергії відкату

Противідкатні пристрої гармати, змонтовані всередині кожуха круглого перерізу, побудовані за оригінальною схемою, що є гібридом системи подвійного відкату і схеми безвідкатної зброї з інертною масою. При пострілі стовбур зброї відкочувався на 90-100 мм, а спеціальна деталь циліндричної форми, що виконує функції «інертної маси», розчіплюється зі стовбуром і відкочується усередині кожуха на відстань 1050—1070 мм. Гальмування інертної маси відбувається за рахунок тертя та стиснення пружини накатника . Гальмо відкату відсутнє. Щитове прикриттятовщиною 4,5 мм, призначене для захисту розрахунку від куль, дрібних уламків та ударної хвилі близького розриву, кріпиться до кожуха. Вертикальне наведення (ВН) зброї здійснюється підйомним механізмом, горизонтальне (ГН) - плечем навідника

Верстат двоколісний, з розсувними станинами, що мають постійні та забивні сошники . Колісний хід підресорений, але призначений виключно для переміщення зброї на території вручну розрахунком. Буксирування зброї автомобілем не допускається через можливе руйнування лафета. Транспортування зброї проводиться в автомобілях « Вілліс » та ГАЗ-64 (по одній гарматі в автомобілі), а також в автомобілях « Додж » та ГАЗ-АА (по дві гармати в автомобілі). Крім того, є можливість транспортування зброї на одноконному візку або санях , а також у візку мотоцикла « Харлей Давідсон»». При необхідності знаряддя розбирається на три частини - верстат, щитове прикриття і частина, що коливається. Для транспортування боєприпасів є спеціальний двоколісний патронний ящик  .

Транспортування зброї повітрям може здійснюватися як посадковим методом, і парашутированием. У першому випадку використовувалися планери А-7 , Г-11 (у кожний містилося по одній гарматі з розрахунком та боєприпасами) і БДП-2 (міг транспортувати дві гармати з розрахунками та боєприпасами), а також літак Лі-2 (містилося 2 мотоцикли, гармата та 5 осіб). При парашутуванні мотоцикл з гарматою розміщувався на зовнішній підвісці бомбардувальника Іл-4, розрахунок та патрони десантувалися з літака Лі-2

Розрахунок зброї складається з чотирьох чоловік - командира, навідника, заряджає та піднощика. При стрільбі розрахунок займає становище лежачи. Технічна скорострільність досягає 25-30 пострілів за хвилину, але довго вести вогонь з таким інтенсивним темпом знаряддя не може внаслідок небезпеки виходу з ладу противідкатних пристроїв. Час переходу з похідного становища в бойове становить 80 секунд, без переведення щита в бойове положення (в похідному положенні щит розгортається на 90 °) - 50 секунд

САУ з ЧК-М1 
Гармата могла встановлюватись на автомобілі «Вілліс» та ГАЗ-64 за допомогою спеціальної рами, що дозволяє здійснювати горизонтальне наведення у секторі 30°. Також існував варіант установки гармати на мотоцикл «Харлей Давідсон», причому за необхідності стрілянину можна було вести навіть з ходу за умови руху рівною дорогою зі швидкістю не вище 10 км/год .

У 1942 році було розроблено проект авіадесантованої самохідної артилерійської установки з гарматою ЧК та кулеметом ДП під назвою ЧКІТ-С1 . Установка мала дуже невеликі габарити (висота всього 1,4 м) та масу (4 т), проектувалась на базі вузлів легкого танка Т-70  . Інформація про виготовлення та випробування даної установки не виявлена.

Оцінка проєкту 
Завдяки оригінальній конструкції противідкатних пристроїв, 37-мм авіадесантна гармата обр.1944 поєднувала потужну для свого калібру балістику зенітної зброї з невеликими габаритами і масою  . Цікавим є порівняння ЧК-М1 і 45-мм протитанкової гармати зр. 1942 (М-42) , що серійно випускалася з 1942 року і перебувала по штату в тих же підрозділах, що і ЧК-М1 (протитанкових батареях батальйонів гвардійських стрілецьких дивізій).

При близьких з М-42 значеннях бронепробивності ЧК-М1 втричі легше і значно менше за габаритами (набагато нижча лінія вогню), що значно полегшувало переміщення зброї силами розрахунку та його маскування. У той же час, М-42 має і ряд переваг - наявність повноцінного колісного ходу, що дозволяє буксирувати гармату автомобілем, відсутність дульного гальма, що демаскує при стрільбі, більш ефективний осколковий снаряд і краща заброньова дія бронебійних снарядів  .

Балістичні характеристики ЧК-М1 дозволяли зброї при використанні підкаліберних снарядів впевнено пробивати бортову броню німецьких середніх танків (у тому числі й офіційно класифікованого у вермахті як середній танк «Пантера»), а на близьких дистанціях — бортову броню важких танків 

Порівняння ЧК-М1 з іноземними аналогами ускладнено внаслідок відсутності близьких за калібром та призначенням знарядь. Широко поширені у світі в 1930-х роках 37-мм протитанкові гармати до 1944 року зійшли зі сцени, замінивши більш потужними знаряддями. Певною мірою аналогом ЧК-М1 є німецька 28/20-мм протитанкова гармата s.Pz.B.41 з конічним каналом стволаодна з модифікацій якого була призначена для парашутних частин і мала полегшений лафет; Виробництво даної зброї було припинено в 1943 році, але випущені гармати продовжували використовуватися до кінця війни. Порівняно з ЧК-М1 німецька гармата дещо легша (139 кг) і має необмежену горизонтальну наведення за рахунок триніжного верстата. У той же час, радянська зброя має кращу бронепробивність, кращу заброньову дію бронебійних снарядів і набагато ефективніший осколковий снаряд  .

Цікавим є порівняння ЧК-М1 з виконуючими аналогічні функції легкими безвідкатними гарматами  . Німецька 75-мм легка безвідкатна гармата LG40 мала масу в бойовому положенні 145 кг, мало кумулятивний снаряд з незалежною від дальності стрільби бронепробивністю 90 мм, а також набагато ефективніший осколково-фугасний снаряд  . Американське 57-мм безвідкатна гармата М18 масою всього 22 кг, прийняте на озброєння в 1944 році, допускало можливість ведення вогню з плеча стрілка, маючи багатий асортимент боєприпасів, що включає кумулятивний снаряд з бронепробивністю до 70 мм , оскол. Перевагою ЧК-М1 порівняно з будь-якими артилерійськими системами безвідкатного типу було набагато менше її демаскування при пострілі, оскільки порохові гази, що виходять із сопла останніх, піднімають у повітря дуже велику кількість пилу. Крім того, недоліком безвідкатних знарядь є наявність протяжної (до 50 м) зони за зброєю, схильною до впливу вихідних порохових газів, що накладає суттєві обмеження на розміщення зброї.

Джерела 
https://amp-topwar-ru.cdn.ampproject.org/v/s/amp.topwar.ru/15502-37-mm-aviadesantnaya-ptp-obrazca-1944-goda-chk-m1.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=16788786713710&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F15502-37-mm-aviadesantnaya-ptp-obrazca-1944-goda-chk-m1.html

http://war-russia.info/index.php/nomenklatura-vooruzhenij/309-sukhoputnye-vojska/artilleriya/pushki/pushki-kalibra-20-76-mm/864-14-37-mm-aviadesantnaya-ptp-obr-1944g-chk-m1
Протитанкові гармати СРСР